HSF steht für:
 Halleiner Schulschwestern, ein römisch-katholischer Frauenorden
 Heat Sink Fan, das Lüfterrad eines Kühlkörpers
 HIF-stärkender Faktor, ein Molekül zur Stimulierung des Hypoxie-induzierten Faktors (HIF)
 His Statue Falls, eine deutsche Techcore-Band
 Hondbóltssamband Føroya, Handballverband der Färöer

hsf steht für:
 radio hsf, das Hochschulradio an der Technischen Universität Ilmenau

Abkürzung